

Estetica 
 Bellezza –  insieme delle qualità percepite, che suscitano sensazioni piacevoli

Musica 
 Bellezza – singolo di Andrea del 2009
 La bellezza – album di Cristiano Malgioglio del 2014

Persone 
 Dario Bellezza –  poeta, scrittore e drammaturgo italiano
 Giovanni Bellezza –  scultore e orafo italiano
 Vincenzo Bellezza –  direttore d'orchestra italiano

Altro 

 Bellezza –  dipinto di Boris Michajlovič Kustodiev